Limbach (Bad Münstereifel)
Limbach (Baden), een gemeente in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Limbach (bij Kirn), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Limbach (okres Pezinok)
Limbach (Vogtland), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen
Limbach (Westerwald), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Limbach-Oberfrohna, een plaats in de Duitse deelstaat Saksen

Personen
Renate Limbach, een Nederlandse schaakster en onderwijskundige
Thea Limbach, een Nederlandse schaatsster